Ludwik Antoni Paszkiewicz (1878–1967) – polski anatomopatolog
 Ludwik Witold Paszkiewicz (1907–1940) – polski pilot